William Bassett ist der Name folgender Personen:

* William A. Bassett (* 1931), US-amerikanischer Geologe und Hochschullehrer
 William Isiah Bassett (1869–1937), englischer Fußballspieler und -funktionär, siehe Billy Bassett